

Codici 
 C5 – codice vettore IATA di CommutAir
 C-5 – designazione degli aerei USA per Lockheed C-5 Galaxy

Medicina 
 C5 – quinta vertebra cervicale
 C5 – quinto nervo spinale cervicale

Musica 
 C5 – accordo musicale di Do bicordo senza la terza secondo la notazione inglese

Altro 
 C5 – formato standard ISO 216 per la carta
 C5 – comprensorio della Valle dell'Adige della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C5 – standard IEC di connettore
 Chevrolet Corvette C5 – automobile della quinta generazione della Chevrolet Corvette
 Citroën C5 – automobile della Citroën
 C5 – tomba dell'antico Egitto